Az Antef (jnj.(j)tj=f), más átírással Intef, Initef, Anitef ókori egyiptomi név, jelentése: „aki magával hozza apját”. A XI. és XVII. dinasztia thébai uralkodóinál gyakori.

Uralkodók
XI. dinasztia
 Antef kormányzó, az egyiptomi XI. dinasztia őse
 I. Antef, az előbbi unokája
 II. Antef, az előbbi öccse
 III. Antef, az előbbi fia

XIII. dinasztia
 IV. Antef

XVII. dinasztia
 V. Antef (Szehemré-Wepmaat)
 VI. Antef (Nubheperré)
 VII. Antef (Szehemré-Heruhermaat)

Mások
 Antef (tábornok), XI. dinasztia

Ókori egyiptomi nevek